La dix-huitième étape du Tour d'Italie 2008 s'est déroulée le 29 mai entre Mendrisio et Varèse.

Parcours 
Cette étape prend son départ en Suisse, à Mendrisio dans le canton du Tessin. Après un circuit de 13,4 kilomètres autour de la ville, le parcours se dirige vers le nord-ouest, suivant la frontière italo-suisse et longeant le lac de Lugano jusqu'à Luino sur le lac Majeur. Les coureurs se dirigent ensuite vers le sud et passent la côte de Brinzio. L'étape se termine par trois tours d'un circuit de 17,4 kilomètres à Varèse, qui est celui du championnat du monde sur route 2008.

Récit

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes

Notes et références 

 18
Tour d'Italie 2008 18
2008 18
Tour d'Italie 2008 18

en:2008 Giro d'Italia, Stage 12 to Stage 21#Stage 18